Savigneux (Ain) – comune francese
 Savigneux (Loira) – comune francese